Karl Frenzel kan syfta på:

*Karl Frenzel (1827–1914), tysk författare och teaterkritiker
Karl Frenzel  (1911–1996), tysk SS-Oberscharführer